Ко́кле ( (); , лив. kāndla), историческое название ко́клес (kokles, kūkles) — традиционный латышский народный струнный щипковый музыкальный инструмент, включённый в Культурный канон Латвии. Имеет сходство с литовским канклесом, эстонским каннелем, карело-финским кантеле и русскими крыловидними гуслями.

История 
Латышское слово kokle восходит к индоевропейскому корню keh₂n- («петь», «звучать»), родственно латинскому cantus («пение») и, по мнению Витторе Пизани, русскому «колокол».

Археологические находки, свидетельствующие о существовании подобного музыкального инструмента у балтийских племен на территории современной Латвии, были обнаружены в Терветском городище и относятся к XIII веку. Впервые кокле было упомянуто в документах рижской иезуитской коллегии в 1613 году. Наиболее старый сохранившийся инструмент, пятиструнный курземского типа, хранится в Национальном музее истории Латвии, датирован 1710 годом и был найден в районе Лиепаи. В Латгалии к XIV веку под влиянием новгородских и псковских крыловидных гуслей возник более современный тип кокле, отличающийся от курземского бо́льшими размерами, наличием крыла и манерой исполнения.

К середине XIX века кокле на большей части латвийской территории было вытеснено цитрой. Традиции игры на инструменте сохранялись в отдельных районах Курземе (прежде всего в Алсунге) и Латгалии (район Лудзы, Вилян и Резекне). Первая мелодия для кокле была записана нотами в 1891 году, первые звукозаписи и киносъемка игры относятся к 1930-м годам.

После обретения Латвией независимости энтузиастами предпринимались отдельные попытки возрождения инструмента. В 1947 году композитором и дирижёром С. М. Краснопёровым при Латвийской государственной филармонии был организован первый оркестр латышских национальных инструментов и ансамбль латышского танца и песни Sakta. В целях создания инструмента, подходящего для концертной деятельности, Краснопёров предпринял ряд поездок по стране и, после консультаций с известным фольклористом Эмилем Мелнгайлисом, при участии Артурса Кирписа разработал модернизированный вариант кокле, взяв за основу курземское кокле мастера . Кроме создания оркестровых моделей, С. М. Краснопёров написал первую «Школу игры на кокле», сборник упражнений и ряд музыкальных произведений. С его именем связано появление кокле в программе средних и высших музыкальных учебных заведений республики.

В послевоенный период в Латвии и за рубежом возникли ансамбли коклеистов, в частности, ансамбль Spārīte, инструментальные выступления вошли в программу национальных праздников песни и танца. В настоящее время инструмент приобрел статус национального символа, в латвийской музыке широко используются как модернизированные народные, так и академические варианты кокле.

Конструкция 

Кокле имеет полый трапециевидный корпус с тонкой деревянной декой. Деревянные колки устанавливаются на узкий металлический стержень, к которому крепятся струны. Струны этого инструмента могут быть изготовлены из тонких кишок животных, растительных волокон, а также металлическими — из стали или латуни. Традиционно в инструменте было , позже их количество стало больше десяти. У нижней струны обычно роль бурдона — она звучит всё время. У современных кокле число струн достигает двадцати.

Звучание кокле зависит от породы дерева, из которого сделан инструмент: для непрофессиональных инструментов используется липа или берёза, для академического концертного — только клён.

Техника игры 
Музыкант обычно играет на инструменте сидя, перебирая нужные струны правой рукой, приглушая ненужные — левой. При игре кокле кладут на стол, реже — на колени, во время движения подвешивают на шею.

Разновидности 

Различают несколько вариантов этого музыкального инструмента:
 Курземский кокле () — без крыла, обычно украшен орнаментом и резьбой.
 Латгальский кокле () — имеет крыло, усиливающее звучание инструмента и служащее подставкой для руки; он менее украшенный и более тяжёлый.
 Цитровидный кокле () — более поздний инструмент, возникший под влиянием западноевропейских цитр, с большим корпусом, металлическими колками и бо́льшим количеством струн.
 Семейство оркестровых кокле системы С. М. Краснопёрова в регистрах сопрано, альт, тенор, бас.
 Концертный кокле () — с более широким диапазоном нот, на некоторых имеется устройство для изменения высоты тона струны.
 Хроматический кокле — используется в национальных оркестрах и ансамблях.

В культуре 
В знак важности кокле как национального музыкального символа в 1991 году была выпущена почтовая марка СССР с изображением инструмента.

В 2014 году была выпущена латвийская почтовая марка, а в 2013 году — памятная монета  с изображением кокле.

Примечания

Источники 
 
 
 Донич О. (20 апреля, 2018). «100 символов культуры». Народный инструмент кокле. 100 символов культуры.	Латвийские общественные СМИ
 Муктупавелс В. Гусли и игра на гуслях // kulturaskanons.lv

Цитра
Щипковые музыкальные инструменты
Балтийская псалтирь
Культурный канон Латвии